Nasonovia  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Около 45 видов, в основном в Северной Америке.

Описание 
Средней величины тли, длина 2—3 мм. Питаются на растениях из семейств крыжовниковые, норичниковые и сложноцветные. В основном неарктическая группа; для фауны бывшего СССР ранее указывалось 3 вида.
В Северной Америке отмечены на представителях семейств Синюховые и Заразиховые.

Систематика 
Около 45 видов. Подроды  и  были недавно синонимизированы Кадырбековым (1995, 2005).

Примечания

Литература 
 
 Heie, O. E. (1979). Revision of the aphid genus Nasonovia, including Kakimia, with keys and descriptions of the species of the world.  Ent. scand. suppl. 9: 105 pp.
 Heie, O. E. (1980). A new species of Nasonovia from North America. Ent. scand. 11: 216-222.

Ссылки 
 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых